Хауррьета ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ронкаль-Саласар. Занимает площадь 30,98 км². Население — 214 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 72 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Jaurrieta

Муниципалитеты Наварры